Пробуда е село в Североизточна България. То се намира в община Търговище, област Търговище.

География 

През селото преминава Републикански път I-4.

История 
До селото през 60-те години е била построена голяма тухларна
за нуждите на населението в областта, която съществува и до днес.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Поминък 
Селото се слави с отглеждането на чесън. Тук се намират най-големите чеснови полета в областта.

Източници 

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище